Reacción en cadena es un concurso de televisión español presentado por Ion Aramendi desde el 19 de diciembre de 2022. El programa es la adaptación del formato de televisión estadounidense Chain Reaction emitido por NBC en 1980.

Mecánica 
En este concurso, se enfrentan dos equipos formadas por tres personas (amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.) los cuales competirán en distintas pruebas para resolver cadenas de palabras mientras van acumulando dinero y para llevarse cada día un bote de más de 150.000€.

Pruebas

Palabras encadenadas 
En esta primera ronda, los concursantes de cada equipo deben averiguar seis palabras relacionadas con un tema genérico propuesto por Ion. El vínculo entre ellas es que la última letra de cada palabra es la primera de la siguiente. Para contestar la respuesta, los jugadores tienen que apretar el pulsador y si acierten añaden 2.000€ a su propio bote.

La minicadena 
En esta prueba, los participantes deben adivinar una canción averiguando cinco palabras que aparecen en su letra relacionándolas con dos palabras facilitadas por Ion. Si aciertan la palabra, suman 3.000€ y tendrán la oportunidad de adivinar la canción, en caso de acierto suman 5.000€ más.

El centro de la cadena 
En esta ronda, los concursantes deben resolver una cadena formada por siete palabras con el denominador común de que cada una de ellas guarda relación con la inmediatamente anterior y posterior. Ion facilita como pistas la primera, la última y la que ocupa la posición central. Por cada palabra acertada, el equipo añade 5.000€ a su propio bote.

El embudo
En esta prueba, los equipos tienen que adivinar un personaje, objeto o lugar misterioso a través de un máximo de cinco pistas. Para responder, el equipo deberá accionar el pulsador. El valor del acierto suele variar dependiendo del número de pistas utilizadas (15.000€ en caso de acierto con una pista; 10.000€ con dos pistas; 8.000€ con tres pistas; 6.000€ con cuatro pistas; 4.000€ con las cinco pistas).

Una lleva a la otra 
La base de este juego es adivinar una serie de eslabones hasta completar una cadena formada por siete palabras. Cada una de ellas guarda relación con la anterior y la posterior y en esta ocasión Ion solo facilitará la primera y la última. Por cada palabra acertada, el equipo añade 10.000€ a su propio bote.

Complicidad ganadora
En esta prueba, los dos equipos se enfrentan a un juego decisivo y eliminatorio. Cada equipo jugará una ronda de 60 segundos de duración en la que tendrá que adivinar el mayor número de palabras posible. El equipo ganador podrá optar a llevarse el premio acumulado hasta el momento y volverá a jugar al día siguiente. Por el contrario, el equipo que menos palabras acierte será eliminado. En este juego, uno de los tres integrantes del grupo estará sentado con un pulsador y sus dos compañeros deberán definir una palabra sin mencionarla y diciendo cada vez un término hasta formar una pregunta que deberá ser gramáticamente correcta. Cada vez que el concursante accione el pulsador se parará el cronómetro. En el supuesto caso de que el equipo no sepa formar correctamente una pregunta, puede decir "Paso" hasta un máximo de tres veces. 

Los aciertos suman un punto y los fallos restan un punto, por cada acierto suman 2.000€ y el equipo que gane la prueba incrementará su marcador en 30.000€. Si ambos equipos empatan, tendrán 15 segundos para adivinar una palabra y ganará quién consiga adivinar en menos tiempo. Mientras se formula la pregunta, el equipo no puede utilizar sinónimos, ni marcas registradas y ni palabras que tengan la misma raíz de la palabra para adivinar. Además, si un equipo comete algún error gramatical mientras se formula la pregunta, aunque acierten Ion restará los puntos de su marcador.

La última cadena 
El equipo que se ha impuesto en el juego antecedente jugará la fase final del programa. En ella, los integrantes juegan de manera individual y tienen que resolver todas las palabras que la componen. Si aciertan la palabra mantendrán el dinero acumulado, pero si fallan perderán la mitad del dinero, redondeando al alza. En el supuesto caso de que un concursante no sepa contestar correctamente, los integrantes pueden hablar entre ellos en el siguiente intento.

La última cadena está compuesta por quince casillas conocidos como "Eslabones" que contienen una serie de palabras que van de arriba abajo. Las palabras situadas en los eslabones naranjas están tapadas, mientras que los eslabones restantes ya tienen sus palabras descubiertas. La tarea de los jugadores es adivinar las palabras sobrantes situadas en los eslabones naranjas, sabiendo que cada palabra a descubrir está unida por asociación con las otras dos que están respectivamente arriba y abajo. El equipo dispone de dos comodines, que les permitirán de añadir una letra a la palabra para contestar y consultarse entre ellos.

La última palabra
Con la cantidad que consigan mantener hasta ese momento jugarán a descubrir ‘La última palabra’, donde el equipo tiene un eslabón naranja en el que tienen como pista las dos primeras letras y la última, y el equipo tiene que adivinar esa palabra para conseguir el dinero. En el caso de que el equipo no sepa contestar, puede comprar "El eslabón misterioso" pagando la mitad del dinero acumulado. Si consiguen adivinarla se llevarán el premio, de lo contrario no se llevan nada. En cualquier caso volverán a participar en el próximo programa.

Récords

Permanencia

Dinero total acumulado

Aciertos en Complicidad Ganadora

Presentadores

Audiencias

Temporada 1 (2022)

Especiales en prime time

Referencias 

Concursos televisivos de España
Programas de televisión de Telecinco
Programas de televisión de España iniciados en 2022